Aston Quay hänsvisar till de två kajer norr och söder om floden River Liffey i Dublin, Ireland. Kajerna kallas ibland Dublin Quay.

Externa länkar
Karta över Dublins kajer

Vattendrag i Irland